

Гришинська сільська рада — сільське поселення, Зоринський район, Алтайський край

Гришинська сільська рада — колишня сільська рада, Автономна Республіка Крим, Первомайський район
 Гришинська сільська рада — колишня сільська рада, Донецька область, Покровський район
 Гришинська сільська рада — колишня сільська рада, Сумська область, Роменський район